Ordinary Day – singolo dei Great Big Sea del 1997
 Ordinary Day – singolo di Vanessa Carlton del 2002
 Ordinary Day – singolo di debutto da solista di Dolores O'Riordan del 2007